Adresse inconnue  est une série télévisée française en  10 épisodes de 50 minutes diffusée à partir du  au  sur France 3. Elle est rediffusée sur Prime Video.

Synopsis 
Les enquêtes du bureau des disparitions inquiétantes de Lille dirigé par le Commandant Olivier Levasseur.

Distribution 

Raphaëlle Agogué : Clotilde Maestracci (2008-2009)
David Brécourt : Commandant Olivier Levasseur (2008-2009)
Jean-Claude Dauphin : Commissaire Stéphane Weber (2009-2009)
Bruno Henry : Commissaire Bruno Perrin (2008-2009)
Tewfik Jallab : Icham Alaoui (2008-2009)
Laurence Masliah : Emma Leroux (2008-2009)

Épisodes

Première saison (2008) 
 Le Langage des Fleurs
 Rien ne Sert de Courir
 Lune de Miel
 Double Peine
 Le Nouveau Souffle
 Sans Domicile Fixe

Seconde saison (2009) 
 In Extremis
 Retour de Flammes
 L'Amie de la Famille
 Quelques Jours

Production

Développement
La chaîne France 3 lance la série .

Attribution des rôles
Le rôle principal du commandant Levasseur est donné à David Brécourt. La distribution comprend aussi Raphaëlle Agogué, Tewfik Jallab et Bruno Henry.

Tournage
La série est tournée à partir de fin 2007 pour la première saison, et la deuxième saison est tournés de septembre à décembre 2008. Les lieux de tournage se partagent dans le département du Nord et dans la Belgique.

Audiences 
En avril 2008, la série attire 3 595 000 spectateurs pour le premier épisode, et 3 400 800 pour le deuxième (17,4 % de parts de marché pour la totalité).

Voir aussi 
 Liste des séries policières françaises
 FBI : Portés disparus
 Missing : Disparus sans laisser de trace
 Urgence disparitions
 Le R.I.F.

Liens externes

Notes et références 

Série télévisée créée en 2008
Série télévisée française des années 2000
Série télévisée disparue en 2009
Série télévisée de France Télévisions
Série télévisée policière française
Série télévisée se déroulant dans les Hauts-de-France
Série télévisée tournée dans les Hauts-de-France